Из тьмы может означать: 

 В кинематографе
 «Из тьмы» — американский эротический комедийный фильм ужасов 1989 года.
 «Из тьмы» — британский фильм ужасов 2015 года.
 «Мама: Гостья из тьмы» — итальянский фильм ужасов 2019 года.

См. также 
 Из темноты